Le sigle UGB peut désigner, entre autres :
 Université George Bacovia, en Roumanie ;
 Université Gaston-Berger, au Sénégal ;
 Union gabonaise de banque ;
 Unité de gros bétail, ou unité gros bovin, en agronomie ;
 Unvaniezh ar Gelennerion Brezhoneg (Union des enseignants de breton), une association regroupant des enseignants de langue bretonne.

Homonymie